Артурс Берзиньш (; род. , Огре, Латвийская ССР, СССР) — латвийский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Вентспилс».

Карьера 
Артурс начал играть в баскетбол в своём родном городе Огре. В 2008 году перешёл в «Вентспилс», став в сезоне 2008/2009 чемпионом Латвии.

В 2013 году перешёл в рижский ВЭФ. Перед началом сезона 2014/2015 был выбран капитаном команды. В этом сезоне Берзиньш, набирал в среднем по 3,6 очка и 2,7 подбора в матчах Единой лиги ВТБ.

В августе 2015 года Берзиньш стал игроком «Валмиеры». В составе команды Артурс стал чемпионом Латвии, а также был признан MVP финальной серии.

В июле 2017 года Берзиньш вернулся в «Вентспилс», подписав 2-летний контракт.

Сборная Латвии 
В 2011 году, в составе сборной Латвии, выступал на чемпионате Европы в Литве.

Достижения 
  Чемпион Латвии (3): 2008/2009, 2014/2015, 2015/2016
  Серебряный призёр чемпионата Латвии (4): 2010/2011, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014

Примечания 

Баскетболисты Латвии
Игроки БК «Вентспилс»
Игроки БК ВЭФ
Игроки БК «Валмиера»
Игроки сборной Латвии по баскетболу